William Johnson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Johnson House (Mississippi), ID-Nr. 76001086
 William Johnson House (South Dakota), ID-Nr. 86000928